Киси — технический (винный) сорт винограда, используемый для производства белых вин в Грузии. Ранее полагали, что сорт является продуктом скрещивания Мцване и Ркацители, но анализ ДНК, проведенный в 2006 году ампелографом Жозе Вуйямо, не подтвердил это предположение.

География 
Сорт является автохтоном для Грузии. Культивируется в регионе Кахетия.

Основные характеристики 
Кусты среднерослые. Степень вызревания побегов хорошая.
Листья средние, округлые или чуть овальные, сетчато-морщинистые, иногда мелкопузырчатые, в основном трехлопастные, реже пятилопастные, снизу со средним паутинистым опушением. Черешковая выемка лировидная или сводчатая с одним или двумя шпорцами.
Цветок обоеполый.
Грозди средние, конические, цилиндроконические, иногда крылатые, средней плотности, реже рыхлые или очень плотные.
Ягоды средние, овальные, иногда округлые, зеленовато-желтые, с густым восковым налетом. Кожица тонкая. Мякоть сочная, с ярко выраженным сортовым ароматом.
Урожайность 55—80 ц/га.
Виноград среднего периода созревания. Период от начала распускания почек до полной зрелости ягод составляет 140 дней при сумме активных температур 2950°С.
Устойчивость против грибных болезней и вредителей слабая.

Характеристики вина 
Из винограда производят сухое белое и оранжевое вино, как классическим способом, так и по-кахетински, без отделения гребней. Часто используется в купаже с Ркацители.

Вина, сделанные традиционным методом, проявляют нотки белых фруктов, груши, дюшеса, пряностей. Вино имеет хороший потенциал к выдержке.

Синонимы 
Магранули киси, Магранули.

Ссылки

Примечания

Литература 
 
 

Белые вина Грузии